Козюлькино — название населённых пунктов:

Россия 
 Козюлькино — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Козюлькино — посёлок в Одоевском районе Тульской области.